Десант в Юки 11 августа 1945 года — тактический морской десант, высаженный кораблями советского Тихоокеанского флота в ходе советско-японской войны.

План операции 
Планируя наступление советских войск 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта (командующий Маршал Советского Союза К. А. Мерецков) по корейскому побережью, советское командование придавало большое значение срыву эвакуации японских войск и материальных ценностей из корейских портов в Японию. В условиях успешно начавшегося наступления, было решено сорвать такие попытки путём высадки серии десантов в порты на северном побережье Кореи. Высадка была возложена на командующего Тихоокеанским флотом адмирала И. С. Юмашева. Первым таким портом стал расположенный ближе всех к советской границе порт Юки (ныне Унги), затем планировались высадки в Расин (Расон) и Сейсин (Чхонджин).

9 августа и 10 августа по порту наносила удары советская авиация и торпедные катера, в результате потоплено до 12 транспортов (по советским данным), нанесен урон системе противовоздушной обороны и портовым сооружениям. 11 августа 1945 года Тихоокеанский флот начал высадку в Юки.

Для проведения операции был выделен 140-й разведывательный отряд штаба Тихоокеанского флота, 75-й батальон из 13-й бригады морской пехоты (командир батальона майор И. П. Маркин), часть сил 390-го отдельного батальона автоматчиков (783 человека). Отряд кораблей включал восемь торпедных катеров, два эскортных корабля ЭК-7 и ЭК-9 (полученных из США по ленд-лизу), два тральщика и 2 сторожевых катера. Командир высадки — контр-адмирал Н. С. Ивановский.

Ход операции 
В 15:00 11 августа передовой отряд (2 торпедных катера с разведгруппой в 54 человека, командир группы прославленный североморский разведчик Герой Советского Союза старший лейтенант В. Н. Леонов) вышли из бухты Новик (остров Русский) и направились к месту высадки. Дневное время было выбрано для перехода ввиду тумана и ветра силой 5 баллов, что исключало противодействие японской авиации и делало маловероятным столкновение с японским флотом. Около 17:00 туда же вышел второй отряд (2 торпедных катера, на борту 70 разведчиков под командованием капитана 3-го ранга Г. П. Колюбакина). В 19:10 первый отряд вошёл в порт и обнаружил, что он оставлен противником. Разведчики заняли порт и подготовились к обороне, но противник не появился.

Переход в Юки главных сил десанта начался в ночь 12 августа на был перенесён на следующий день и завершен  к 20 часам. Ещё утром 12 августа к городу вышли передовые части войск 25-й армии (командующий генерал-полковник И. М. Чистяков), продолжившие движение на юг.

Порт Юки был использован как передовая база флота — в него было спешно переброшено 13 торпедных катеров — и как исходный пункт последующих боевых операций.

Примечания

Источники и литература 
 
 Золотарев В. А., Козлов И. А. Три столетия Российского флота. — Том 4. СПб: Полигон, 2005.
 Гельфонд Г. М. Советский флот в войне с Японией. — М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1958. — С.68-76.
 Статья «Тихоокеанский флот в Великой Отечественной войне».
 Маслов В. П. Боевые действия Тихоокеанского флота. // Военно-исторический журнал. — 1975. — № 8. — С.29-37.
 Великая Отечественная. День за днём. // Морской сборник. — 1995. — № 8.

Сражения по алфавиту
Десантные операции советско-японской войны
Сражения СССР
Сражения Японии во Второй мировой войне
Сражения в Корее
Август 1945 года
Советско-японская война
Конфликты 1945 года